Janowice steht für Orte in Polen:
 Janowice (Niederschlesien) 
 Janowice (Włocławek) 
 Janowice (Łęczyca) 
 Janowice (Łowicz) 
 Janowice (Pabianice) 
 Janowice (Puławy) 
 Janowice (Świdnik) 
 Janowice (Limanowa) 
 Janowice (Miechów) 
 Janowice (Tarnów) 
 Janowice (Wieliczka) 
 Janowice (Schlesien)
 Janowice (Opatów) 
 Janowice (Ostrowiec) 
 Janowice (Sandomierz) 
 Janowice (Koło) 
 Janowice (Sompolno) 
 Janowice (Stare Miasto) 
 Janowice (Wierzbinek) 
 Janowice (Lublin) 
 Janowice (Pommern)
 Janowice (Bestwina)

Siehe auch:
 Janowice Wielkie
 Janovice
 Janowitz